Weisz László, labdarúgó
 Weisz László (1958) rádióamatőr
 Weisz László, rockzenész, gitáros